Onuki oder Ōnuki ist der Familienname folgender Personen:

 Ōnuki Kano (1889–1939), japanische Schriftstellerin, siehe Okamoto Kanoko
 Shinji Ōnuki (* 1962), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Taeko Onuki (* 1957), japanische Singer-Songwriterin